Петко Йорданов Венедиков е изтъкнат български юрист, професор по римско и гражданско право.

Известен е с трудовете си по римско, вещно, облигационно, семейно, наследствено право, граждански процес.

Биография 
Роден е през 1905 година в София във видния български род Венедикови. Баща му е българският генерал и военен историк Йордан Венедиков. Брат му е археологът Иван Венедиков. Негов вуйчо е видният български политик и юрист д-р Никола Генадиев.

Кръстник на Петко е големият български политик Димитър Петков, който е кум на родителите му. Името Петко носят неговият баща и син – политикът Петко Петков. По-късно малкият син на Димитър Петков – земеделецът Никола Петков, става негов кум и кръстник на децата му.

Петко Венедиков завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1928 година.

От 1936 година е професор в СУ. Декан е на Юридическия факултет на СУ в периодите 1940 – 1941 г. и 1943 – 1944 г. През 1949 г. му е отнето правото да преподава по политически причини, но продължава да работи на научното поприще. Венедиков работи и като адвокат от 1949 до 1959 г., като е пенсиониран от адвокатурата отново по политически причини.

Петко Венедиков умира в София през 1995 година.

Библиография 
Автор е на редица научни трудове в областта на правото, между които:
 „Система на българското вещно право“
 „Увод в правото“
 „Записки по римско право“
 „Ново вещно право“ – редактирано и модернизирано издание от 1995 г. на „Система на българското вещно право“
 „Съсобственост. Правни въпроси“,
 „Ипотеки, залог, привилегии“
 „Запазената част в наследството“
 „Въпроси на съпружеската имуществена общност“
 „Договор за гледане и издръжка“

Родословие

Източници 
 История на Юридическия факултет на Софийския университет 
 НАУЧНИ ТРУДОВЕ на професор Петко Венедиков

Външни препратки 
Издателство „Проф. Петко Венедиков“

Преподаватели в Софийския университет
Възпитаници на Софийския университет
Български юристи от Македония
Български адвокати
Петко
По произход от Баня
Преподаватели в Юридическия факултет на Софийския университет
Репресирани от комунистическия режим в България